Delogu, cognome italiano 
 Andrea Delogu – conduttrice e attrice italiana
 Antonio Delogu – filosofo italiano
 Ignazio Delogu – scrittore e traduttore italiano
 Marco Delogu – fotografo, editore e curatore di mostre italiano
 Pietro Delogu – giurista e accademico italiano
 Raffaello Delogu – storico dell'arte italiano
 Salvatore Delogu – vescovo cattolico italiano
 Severino Delogu – medico italiano